Пешчане осе (Краброниди, лат. Crabronidae) су велика парафилетска група (номинално породица) оса, укључујући скоро све врсте које су раније чиниле сада непостојећу суперпородицу Sphecoidea. Заједно обухвата преко 200 родова, који садрже преко 9000 врста. Краброниди су првобитно били део Sphecidae, али је последње име сада ограничено на засебну породицу на основу онога што је некада била потпородица Sphecidae. Неколико подфамилија Крабронида се често третирају као породице саме по себи, као што је случај са најновијим филогенијама.

Филогенија 
Ово филогенетско стабло засновано је на Сану и сарадницима, који је користио филогеномске породице да би показао да су и пчеле (Anthophila) и Sphecidae настале унутар некадашњих Crabronidae, што је стога парафилетично. Предложили су да се подели неколико породица; бивша породица Heterogynaidae се гнезди унутар Bembicidae, како је овде дефинисано. 

Ови налази се разликују у неколико детаља од студија које су објавила два друга скупа аутора 2017. године, иако све три студије показују парафилетску „Crabronidae“. Само три од ових лоза нису биле укључене у Crabronidae у прошлости: Ampulicidae, Sphecidae и Anthophila.

Животни циклус

Спољашње везе 

 Каталог - Catalog of Sphecidae sensu lato at Cal Academy

Референце 

Пчеле